Лисняк — фамилия.